

Cinema 
 Veteran – film del 2015 diretto da Ryoo Seung-wan

Geografia 
 Veteran – sobborgo di Gympie (Australia)
 Veteran – villaggio dell'Alberta centrale (Canada)
 Veteran – città della Contea di Chemung, New York (Stati Uniti d'America)
 Veteran – census-designated place della Contea di Goshen, Wyoming (Stati Uniti d'America)

Musica 
 Veteran – album di Marques Houston del 2007
 Veteran – album di JPEGMafia del 2018